Стефан Димитров може да се отнася за:

 Стефан Димитров (1843 – 1908), български политик;
 Стефан Димитров (1871 – 1937), български керамик;
 Стефан Димитров (1876 – 1905), български революционер;
 Стефан Димитров (1896 – 1941), български офицер, адвокат, кмет на Видин;
 Стефан Димитров (1933 – 1990), български режисьор и актьор;
 Стефан Димитров (1939 – 2004), български оперен певец, бас;
 Стефан Димитров (р. 1942), български офицер, генерал-майор;
 Стефан Димитров (р. 1943), български офицер, директор на Служба Национална сигурност;
 Стефан Димитров (р. 1949), български композитор;
 Стефан Димитров (р. 1957), български щангист;
 Стефан Димитров (р. 1984), български футболист;